KKM steht für:
 Kernkraftwerk Mühleberg

Abkürzung